Armin Kremer (*4. prosince 1968 v Crivitz, NDR) je německý rallyový závodník. Na mistrovství světa debutoval v roce 1995 na Portugalské rallye a od té doby se účastnil různých převážně jednorázových startů v MS. V roce 2001 vyhrál Mistrovství Evropy v rallye s vozem Toyota Corolla WRC a v sezóně 2003 šampionát Mistrovství Asie a Tichomoří v rallye s vozem Mitsubishi Lancer Evo VII.

Jeho otec Arvid Kremer byl rovněž rayllovým závodníkem, matka Regine Kremer pak navigátorkou. Jeho dcera Ella Kremer (*1999) jej v současnosti (2022) naviguje na některých soutěžích.

Výsledky

Výsledky v Mistrovství Světa v rallye (WRC) 

Němečtí rallyoví jezdci
Narození v roce 1968
Narození 4. prosince
Žijící lidé
Muži
Mistři Evropy v rallye